Rohweder ist der Familienname folgender Personen:

 Heidemarie Rohweder (1943–2014), deutsche Schauspielerin
 Joachim Rohweder (1841–1905), deutscher Ornithologe
 Jürgen Rohweder (* 1941), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Rohwedder